Milkhouse Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Milkhouse Creek (Alabama), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Milkhouse Creek (Nevada), Fluss im Bundesstaat Nevada